

Termes 
 Le piquet, un ancien impôt.
 Le piquet, ancien mode de punition dans l'armée ou à l'école.
 Le piquet, un ancien jeu de cartes.
 Un piquet, un petit poteau métallique ou petit  en bois.
 Un piquet de terre est un pieu de métal conducteur planté dans la terre et servant de référence de potentiel.
 Un piquet d'incendie, une équipe de sapeurs-pompiers en surveillance ou en action de prévention.
 Un piquet de grève, un groupe de grévistes manifestant à l'entrée d'une entreprise.
 Un piquet de chantier est un dispositif de signalisation routière temporaire.
 Le piquet est, dans le carnaval guyanais, une danse qui mime l'acte sexuel.
 Dans le domaine militaire, un piquet est un groupe de cavaliers ou de fantassins chargés d'effectuer certains services de logistique, de transport de matériel, de munitions, de ravitaillement ou d'appui à un mouvement dans un village ou un point d'appui.

Patronyme 
 Emmanuelle Piquet (1969-), psychopraticienne en thérapie brève ;
Félix Piquet (1855-1942) professeur de langue et littérature allemandes ;
 Gabrielle Piquet (1979-), auteure française de bande dessinée ;
 Georges Jules Piquet (1839-1923), gouverneur de l'Inde française ;
 Jacques-François Piquet (1953-), écrivain, poète et dramaturge français ;
 Laurence Piquet (1965-), journaliste française ;
 Nelson Piquet (1952-), pilote automobile brésilien né en 1952, triple champion du monde de Formule 1 ;
 Nelson Angelo Piquet (1985-), dit Nelson Piquet  ou Nelsinho Piquet, pilote automobile brésilien né en 1985, fils du précédent ;
 Jean Piquet de la Haye, conseiller du roi Charles VI et trésorier général.

Homonymie de patronyme